Пує () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Пує () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Пує () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна